Larry Cohen (1936-2019), réalisateur américain.
 Larry Cohen (1948-), compositeur canadien.
  (1959-), écrivain et joueur de bridge américain.